A 2014-es WTCC kínai nagydíj (Sanghaj) volt a 2014-es túraautó-világbajnokság tizedik fordulója. 2014. október 12-én rendezték meg a Shanghai International Circuit-en, Kínában.

Időmérő

Első futam

Második futam 

Megjegyzés
  — Loeb elkerülhető baleset okozása miatt 30 másodperces büntetést kapott a verseny után.

Források

Külső hivatkozások 

Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Kína sportélete